В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2017/2018. Они прошли с 17 апреля по 27 апреля 2018 года. Состав пар определён по результатам регулярного сезона Евролиги 2017/2018 (без жеребьёвки). Команды, занявшие первое, второе, третье, четвертое места в регулярном сезоне, проведут первую, вторую и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в регулярном сезон пятое, шестое, седьмое, восьмое места, проведут на своей площадке третью и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|ЦСКА (Москва) ||3-1||align=left| Химки
|98:95
|89:84 
|73:79
|89:88
| -
|-
| B ||align=right|Панатинаикос  ||1-3||align=left| Реал Мадрид
|95:67
|82:89
|74:81
|82:89
| -
|-
| C ||align=right|Фенербахче ||3-1||align=left| Баскония
|82:73
|95:89
|83:88
|92:83
| -
|-
| D ||align=right|Олимпиакос  ||1-3||align=left| Жальгирис
|78:87 ОТ
|79:68
|60:80|91:101'| -
|}* при необходимости''

Результаты матчей

1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2017/2018